Мамиконянц — армянская фамилия, которую носили:
 Мамиконянц, Лев Гразданович — российский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, Лауреат Государственной премии, Почетный академик Академии электротехнических наук России, заместитель председателя Российского Национального комитета СИГРЭ, ученый секретарь ВНИИЭ
 Мамиконянц, Граздан Мушегович (1890 — 1976) — инженер-полковник, специалист по тушению газонефтяных горящих фонтанов